Omnibus is in het Latijn de datief van het meervoud van omnis, "alle". De datief geeft aan dat het om een meewerkend voorwerp gaat en omnibus betekent derhalve "voor allen".

Omnibus (vervoermiddel), een wagen voor openbaar vervoer voortgetrokken door één of meer paarden
Omnibus (omroep), het newsroomsysteem van de publieke omroep
Omnibus (boek), een verzameling verhalen of romans in één omslag
Omnibus (lesmethode), een lesmethode Frans voor de onderbouw van de middelbare school
Stoptrein, lokale trein (L-trein) (België) of een stoptrein (Nederland), resp. in de volksmond  omnibus of boemel genoemd
Omnibus (Peyo), een personage uit De Smurfen en Johan en Pirrewiet